En économie, la déflation est la baisse générale des prix (opposée à l'inflation)
 En géomorphologie, la déflation est un processus d'érosion par le vent